With a Song in My Heart (La dominatrice del destino) – film del 1952 diretto da Walter Lang
 With a Song in My Heart – canzone del 1929 composta da Richard Rodgers e Lorenz Hart per il musical Spring is Here
 With a Song in My Heart – album di Stevie Wonder del 1963
 With a Song in My Heart – album di John Pizzarelli del 2008